

Biologia 
 PYY – Peptide YY, neurotrasmettitore

Codici 
 pyy – codice ISO 639-3 della lingua pyen